Naselja u Sloveniji
 Glinje (Braslovče, Slovenija), naselje u općini Braslovče
 Glinje (Cerklje na Gorenjskem, Slovenija), naselje u općini Cerklje na Gorenjskem

Naselja u BiH
 Glinje (Ugljevik, BiH), naselje u Ugljevik